The Remix Album е ремикс албум на британската поп група Ол Сейнтс издаден на 29 декември 1998 година.

Списък с песните 
 „Never Ever“ (All Star Remix) – 3:59
 „Bootie Call“ (Krazee Alley Mix) – 4:37
 „I Know Where It's At“ (Groovy Mix) – 4:20
 „Under The Bridge“ (Ignorants Remix featuring Jean Paul e.s.q.) – 4:47
 „Lady Marmalade“ (Timberland Remix) – 3:38
 „Bootie Call“ (Bugcity and Hayne's/Bump 'n' Bounce mix) – 4:11
 „War Of Nerves“ (Ganja Kru Remix) – 5:22
 „Bootie Call“ (Dreem Teem Vocal) – 5:46
 „Bootie Call“ (Club Asylum – Boogie Punk Dub) – 3:29
 „Never Ever“ (Booker T's Vocal Mix) – 5:44
 „Never Ever“ (Booker T's Up North Dub) – 5:30
 „I Know Where It's At“ (Nu Birth Riddum Dub) – 5:14
 „Lady Marmalade“ (Mark!'s Wrecked Dub) – 5:34
 „Lady Marmalade“ (Sharp South Park Vocal Remix) – 5:10
 „Lady Marmalade“ (Sharp's Trade Lite Dub) – 2:46

Албуми на Ол Сейнтс
Музикални албуми от 1998 година